« Ionien » fait originellement référence à l'Ionie, région antique de l'Asie Mineure. Ce nom peut aussi désigner :
 l’ionien, un dialecte du grec ancien faisant partie du groupe ionien-attique ;
 l’ionien ou « Pléistocène moyen », une époque géologique.
 le mode ionien, dans la théorie musicale, mode du premier degré de la tonalité majeure.